Натуральне число 588
 588 рік до нашої ери
 588 рік нашої ери